Jenifer Tournée 2013  est la  de Jenifer qui fait suite à la sortie de son album L'Amour et moi. La première vague, composée de 11 concerts, pour la majorité complets, s'est étalée durant tout le mois de mars 2013 et a réuni  spectateurs. Une seconde vague a eu lieu de juin à septembre 2013, comprenant notamment plusieurs festivals en France et en Belgique. Au total ce sont près de  spectateurs qui ont applaudi Jenifer durant cette tournée.

Setlist 

 Orage en vue
 Je danse
 Tu ne dis rien
 L'amour fou
 Les jours électriques
 Au soleil
 Mes nuits
 Touche-moi
 Prisonnière
 Donne-moi le temps
 Ma révolution
 Mademoiselle fume
 L'Amour & Moi
 Si c'est une île
 Comme un hic
 Appelle la police mon amour
 Tourner ma page
 Est-ce que tu m'aimes
 Le souvenir de ce jour
 Sur le fil

Liste des concerts

Notes et références 

Tournée de 2013